Lough Derg (irl. Loch Deirgeirt) – jezioro w Irlandii, na rzece Shannon, w hrabstwach Clare, Galway i Tipperary
 Lough Derg (irl. Loch Dearg) – jezioro w Irlandii, w hrabstwie Donegal